De Golf Cup of Nations 2010 was de 19e editie van dit voetbaltoernooi dat werd gehouden in Jemen van 22 november 2010 tot en met 5 december 2010.. De titelverdediger was Oman, dat in 2009 in de finale Saoedi-Arabië versloeg.

Geplaatste teams

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Finale

Toernooiranglijst

Doelpuntenmakers
3 doelpunten
 Alaa Abdul-Zahra
 Badr Al-Mutawa
2 doelpunten
 Hawar Mulla Mohammed
 Jaralla Al-Marri
1 doelpunt

Eigen doelpunt
 Hamed Shami Zaher (Tegen Saudi-Arabië)

Voetbal in Jemen
Golf Cup of Nations
Voetbal in 2010
Sportevenement in Jemen